mauvaise herbe ou Mauvaise Herbe peut désigner :
 mauvaise herbe, une plante qui pousse dans un endroit (champ, massif...) sans y avoir été intentionnellement installée ;
 Mauvaise herbe nuisible, une mauvaise herbe qui a été désignée dans certains pays par des autorités agricoles nationales ou régionales comme étant préjudiciables aux cultures, aux habitats naturels, aux écosystèmes, à l'homme ou au bétail.

Culture 

 Mauvaise Herbe, une nouvelle de Stephen King publiée en 1976 ;
 Mauvaises Herbes, une comédie dramatique française écrite et réalisée par Kheiron, sortie en 2018;
 Mauvaise Herbe, une série de mangas écrits et dessinés par Keigo Shinzō, publiée entre 2018 et 2020.